Чемпионат Парагвая по футболу 2004 () — 70-й сезон чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Апертура 2004

Клаусура 2004

Сводная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Парагвая 2004 на rsssf.com

2004
Парагвай
2004 год в Парагвае